

1998 - 2014

Collegamenti esterni 
 

Cipro
Nazionali di calcio di Cipro